Østmark kan henvise til:

 Östmark - en by i Sverige
 Østmark - dansk betegnelse for Mark der DDR, på tysk også kaldet Ostmark

Se også 
 Ostmark